Term Life steht für:

 Term Life (Comic), Graphic Novel von A. J. Lieberman und Nick Thornborrow (2011)
 Term Life – Mörderischer Wettlauf, US-amerikanischer Film von Peter Billingsley (2016)